Franciaország
Saint-Marceau, település Ardennes megyében
Saint-Marceau, település Sarthe megyében